Ochsenhorn steht für:
 Ochsenhorn (Chiemgauer Alpen): einen östlich des Sonntagshorns gelegenen 1615 Meter hohen Gipfel der Chiemgauer Alpen.
 Einen Kamm in den Loferer Steinbergen mit dem Großen Ochsenhorn (2.511 m) als Hauptgipfel.
 Einen 2912 Meter hohen Gipfel östlich von Stalden im Kanton Wallis in der Schweiz im Nördlichen Teil der Weissmiesgruppe
 Den slowakischen Berg Kriváň (2.494 m)